Марђинени има више значења:

 Марђинени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Марђинени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Марђинени (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Марђинени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Марђинени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Марђинени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Марђинени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији